Garant steht für:

 eine Person, der gemäß Strafrecht eine Garantenpflicht zukommt
 eine Institution, die für einen Kunden eine Garantie gegenüber einem Begünstigten abgibt
 ein in der Zeit des Nationalsozialismus häufig verwendetes Schlagwort
 Garant (Rebsorte), eine Rebsorte
 Robur Garant 30k, einen Lastkraftwagentyp, siehe Phänomen Granit 30K

Garant ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-Omer Garant (1899–1962), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Québec
 Robert Ben Garant (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler, Autor und Fernsehproduzent
 Serge Garant (1929–1986), kanadischer Komponist und Dirigent
 Sylvain Garant (1925–1993), französischer Autorennfahrer

Garant ist der Name folgender Unternehmen und Produkte:
 Garant Schuh, ein Einkaufsverband des Schuhfachhandels
 Garant Verlag, ein Verlag aus Renningen
 Garant ist ein russisches Rechtsinformationssystem

Siehe auch: